Griebe ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Griebe (* 1964), deutscher Kameramann
 Jacob Griebe (1541–1601), kurfürstlich-sächsischer Assessor am Schöffenstuhl und Bürgermeister von Leipzig

Siehe auch:
 Grieben